STH steht für:
 Somatropin, Somatotropes Hormon
 Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel in Riehen
 Stufenheck, eine Karosseriebauform bei Autos
 Southeast (Radsportteam), ein italienisches UCI-Radsportteam
 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha (UNDP-Code)
 Strathmore Airstrip (IATA-Code), Flugfeld von Strathmore (Queensland), Etheridge Shire, Queensland

STH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Schaumburg-Lippe (auslaufend)

sth steht für:
 Shelta (ISO-639-3-Code), Mischsprache mit Elementen irisch-gälischen und englischen Ursprungs sowie Merkmalen weiterer indogermanischer Sprachen

Abkürzung